Rumigny puede referirse a:
 Rumigny, comuna francesa de Somme.
 Rumigny, comuna francesa de Ardenas.